André Thomas Rouault (1899-1949), artiste peintre français, neveu de Georges Rouault
David Rouault, photographe aérien canadien
Georges Rouault (1871-1958), artiste peintre français, oncle d'André Thomas Rouault
Joseph Yves Roüault de Cosquéran (1754-1837), homme politique français
Joachim Rouault (1409-1478), maréchal de France
Olivier Rouault, professeur d'archéologie du Proche-Orient ancien, codirecteur de la mission syro-française d'Ashara Terqa 
Mike Rouault (né en 1974), artiste peintre illustrateur de BD
Philippe Rouault (né en 1962), homme politique français, député
Philippe Rouault, animateur de télévision français (sur Disney Channel entre autres).
Sébastien Rouault (né en 1986), champion de natation français, sélectionné aux JO de Pékin, vice-champion d'Europe 2006 sur  nage libre.
Patronyme français